Piotr Wróbel może dotyczyć:
 Piotr Wróbel (ur. 1953) – historyk
 Piotr Wróbel (ur. 1965) – historyk i bałkanista
 Piotr Wróbel (muzyk)